B-24 Liberator, een Amerikaanse bommenwerper
 B-24 (Spanje), een weg in Spanje